Santa Ebba di Coldingham (†683) o Ebba l'Anziana, fondatrice e badessa del monastero doppio di Coldingham, celebrata il 25 agosto;
 Santa Ebba di Oxford, santa venerata nell'Oxfordshire
 Sant'Ebba di Minster-in-Thanet o Domne Eafe, badessa del VII secolo
 Sant'Ebba la Giovane, badessa del IX secolo, di esistenza incerta